Кожахмет Мадибаевич Баймаханов (; род. 21 сентября 1953; , Кзыл-Ординская область, Казахская ССР) — казахстанский государственный и общественный деятель, депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области (2008—2014).

Биография 
Кожахмет Мадибаевич Баймаханов родился 21 сентября 1953 года в Жалагашском районе Кызылординской области.

В 1978 году окончил Томский инженерно-строительный институт

С 1978 по 1989 годы — Начальник ПТО, участка, главный инженер, начальник ПМК в трестах «Кзылордасель-строй-16», «Риссовхозстрой», ПСО «Кзылордамелиорация».

С 1989 по 1994 годы — Директор совхоза.

С 1994 по 1995 годы — Председатель подкомитета по расходам бюджета народного хозяйства Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по финансам и бюджету.

С 1995 по 1996 годы — Начальник ПМК АО «Арна».

С 1994 по 1995 годы — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва от Теренозекского избирательного округа № 76 Кзыл-Ординской области.

С 1996 по 1997 годы — Начальник Кзыл-Ординского областного управления строительства, жилья, архитектуры и застройки территорий.

С 1997 по 1999 годы — Аким Джалагашского района.

С 1999 по 2004 годы — Аким Кызылорды.

С 2004 по 2008 годы — Генеральный директор ТОО «Асар-Холдинг».

С 2007 по 2008 годы — Депутат Кызылординского областного маслихата.

С 2008 по 2014 годы — Депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области, Член Комитета по природопользованию и развитию сельских территорий.

Награды и звания 
 Заслуженный строитель Республики Казахстан
 1999 — Орден Курмет
 2001 — Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан»
 2013 — Почётный гражданин Кызылординской области
 2018 — Медаль «20 лет Астане»

Примечания

Ссылки 

Выпускники Томского государственного архитектурно-строительного университета
Директора совхозов
Акимы Кызылорды
Депутаты Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва
Члены партии «Аманат»
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Почётные строители Казахстана
Депутаты Кызылординского областного маслихата
Почётные граждане Кызылординской области
Акимы районов Казахстана